Leah Poulos (1951-), patineuse de vitesse américaine ;
 Nick Poulos, personnage de fiction de la série télévisée australienne Hartley, cœurs à vif ;
 Peter Poulos (1977-), joueur samoan de rugby à XV.

Homonymie de patronyme